Kielno (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren
 Kielno (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Stargardzki, woiwodschap West-Pommeren